Gugelhupf oder Guglhupf steht für:

 Gugelhupf, ein runder Kuchen, vor allem im Süden des deutschen Sprachraumes
 Der Guglhupf, eine frühere satirische Sonntagmorgen-Sendung des österreichischen Radiosenders Ö1
 den österreichischen Spitznamen für eine psychiatrische Klinik, insbesondere: 
 den Narrenturm in Wien, eine 1784 eröffnete Irrenanstalt
 die psychiatrische Klinik Steinhof (Wien)
 der Standort Süd des LKH Graz II
 zeitgenössisches Schmähwort für die 1873 erbaute Rotunde (Wien)